Elf eller ELF kan syfta på:

 Elf – ett rockband under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet
 Elf (musikalbum) – Elfs debutalbum
 Elf (datorspel)
 Elf (film) – en film från 2003
 Elf Aquitaine – ett tidigare franskt företag i oljebranschen
 ELF – ett öppet standardfilformat för körbara filer, objektkod, delade bibliotek och dump av kärnan i systemprogrammet från engelska Executable and Linkable Format, se Utförbart och länkbart format
 ELF– autonoma individer som använder ekonomiskt sabotage och gerillakrigföring för att stoppa exploateringen och förstörelsen av den naturliga miljön, se Earth Liberation Front
 ELF – ett frekvensband, se Extremt låg frekvens
 ELF - En nystartad liga i amerikansk fotboll, European League of Football